Dej steht für:

 Dej, eine Stadt im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen, Rumänien

Dej ist der Familienname folgender Personen:

 André Dej (* 1992), polnisch-deutscher Fußballspieler
 Carolin Dej (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965), rumänischer Staatschef
 Rastislav Dej (* 1988), slowakischer Eishockeyspieler

DEJ steht als Abkürzung für:

 DEJ, selbstständiger Jugendverband des Deutschen Esperanto-Bundes (DEB) und die deutsche Sektion der Weltesperantojugend (TEJO), die die internationale Kunstsprache Esperanto pflegen

DEJ